E33 può riferirsi a:

Codici 
E33, codice ECO di alcune linee della variante classica della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E33, da Parma a La Spezia

Altro 
HMS E33, sommergibile della classe E della Royal Navy